La Copa Italia 1985-86 fue la trigésimo octava edición del torneo. La Roma salió campeón tras ganarle a la Sampdoria.

Primera fase

Grupo 1 

(*)per la migliore differenza reti

Grupo 2 

(*)per il maggior numero di reti segnate a parità di differenza reti

Grupo 3 

(*)per la migliore differenza reti

Grupo 4 

(*)per la migliore differenza reti

Grupo 5 

 

(*)per la migliore differenza reti

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Octavos de final

Cuartos de final

Semifinal

Final

Ida 

Sampdoria Bordon, Mannini M., Galia, Pari, Paganin, Pellegrini L., Lorenzo (74' Fiondella), Salsano, Francis, Matteoli, Mancini R. - All.: Bersellini.

Roma Gregori A., Oddi, Gerolin, Desideri, Lucci, Righetti U., Graziani, Giannini I, Tovalieri, Di Carlo, Impallomeni - All.: Sormani - D.T.: Eriksson.

Goles: 19' Mancini R., 45' Tovalieri, 67' Galia.

Vuelta 

Roma Gregori A., Oddi, Gerolin, Desideri, Lucci, Righetti U., Graziani, Giannini I, Pruzzo (83' Impallomeni), Di Carlo, Tovalieri (85' Cerezo) - All.: Sormani - D.T.: Eriksson.

Sampdoria Bordon, Mannini M., Galia, Pari, Paganin, Pellegrini L., Fiondella (56' Lorenzo), Salsano, Francis, Matteoli, Mancini R. - All.: Bersellini.

Goles: 43' rigore Desideri, 89' Cerezo.

Véase también 

 Serie A 1985-86
 Serie B 1985-86

Copa Italia